Санта-Роса () — топоним, встречающийся в испаноязычных странах, даваемое в честь Святой Розы Лимской.

Топонимы

Аргентина 
 Санта-Роса — департамент в провинции Катамарка.
 Санта-Роса — город в провинции Ла-Пампа.
 Колония-де-Санта-Роса — город в провинции Корриентес.

Гватемала 
 Санта-Роса — один из 22 департаментов Гватемалы.

Гондурас 
 Санта-Роса-де-Копан — муниципалитет в департаменте Копан.

Колумбия 
 Санта-Роса — город и муниципалитет в департаменте Боливар.
 Санта-Роса — город и муниципалитет в департаменте Каука.

Мексика 
 Санта-Роса (Эль-Уисаче) — посёлок в штате Агуаскальентес, муниципалитет Эль-Льяно.
 Санта-Роса (Хенераль-Пинсон) — посёлок в штате Веракрус, муниципалитет Актопан.
 Санта-Роса — посёлок в штате Гуанахуато, муниципалитет Вильягран.
 Санта-Роса — посёлок в штате Кампече, муниципалитет Тенабо.
 Санта-Роса-Хауреги — посёлок в штате Керетаро, муниципалитет Керетаро.

Уругвай 
 Санта-Роса (Уругвай) — город в департаменте Канелонес.

Филиппины 
 Санта-Роса (провинция Лагуна) — город в провинции Лагуна.

См. также 
 Санта-Роза